Тажибаев () — казахская фамилия; женская форма Тажибаева.

Известные носители 
 Тажибаев, Абдильда (1909—1998) — казахский советский поэт и драматург.
 Тажибаев, Аскар Ерликович — посол Казахстана в Таджикистане.

